Lawrencetown può riferirsi a:

Lawrencetown (Contea di Down) – villaggio irlandese nella Contea di Down, nell'Irlanda del Nord
Lawrencetown (Contea di Galway) – villaggio della Contea di Galway in Irlanda 
Lawrencetown (Contea di Annapolis) – è un villaggio canadese nella Contea di Annapolis, provincia della Nuova Scozia
Lawrencetown (Contea di Halifax)  – è un villaggio canadese della Contea di Halifax nella Nuova Scozia